Coordonnées curvilignes
Intégrale curviligne
Abscisse curviligne
Perspective curviligne